Список музеев Антверпена:

Ссылки 
 Музеи Антверпена

Антверпен